Wulfgar est un nom anglo-saxon composé des éléments  « loup » et  « lance ».

  (mort entre 946 et 949) est évêque de Lichfield dans les années 940.
 Wulfgar (mort en 985 ou 986) est évêque de Ramsbury de 981 à sa mort.
  (mort en 1016) est abbé d'Abingdon de 990 à sa mort.

 Wulfgar est le portier du roi Hrothgar dans le poème Beowulf.
 Wulfgar est un personnage de l'univers des Royaumes oubliés.

Voir aussi 

 Wolfgar (mort en 831) est évêque de Wurtzbourg de 809 à sa mort.
 Wolfgar (mort en 1218) est évêque de Passau (1191-1204) puis patriarche d'Aquilée (1204-1218).